Лос Трехос има више значења:

 Лос Трехос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Трехос (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику